A WTA-világranglista az ATP-ranglistához hasonlóan a teniszezők 52 hetes teljesítménye alapján áll fel. A teniszezőnők a WTA-tornákon elért eredményük és a torna rangja szerint meghatározott pontszámokat kapnak. A jelenlegi pontozás bevezetése óta (1975) egyéniben 22, párosban 39 teniszezőnőnek sikerült elérnie a világelsőséget. Az első magyar teniszező, akinek ez sikerült, Babos Tímea, aki 2018. július 16-án került párosban a világranglista élére.

Egyéniben

Világelső teniszezőnők

A világranglista élén töltött idő

Teljes mezőny (férfi és női)

Világelsők év végén

Párosban

Világelső női páros teniszezők

A világranglista élén töltött idő

Összes hét
2022. december 26-án

Megszakítás nélkül

Világelsők év végén

Év végi világelsők és párosok

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Világelső férfi teniszezők listája

!
Nők listái
Tenisz témájú listák
Sportrekordok